

Geografia 
Grecia
 Tripoli – città dell'Arcadia
 Tripoli – località della prefettura di Pella
Italia
 Tripoli – frazione di Montechiarugolo in provincia di Parma
 Tripoli – località (non frazione) di San Giorgio di Mantova in provincia di Mantova
 Tripoli – località (non frazione) di Massalengo in provincia di Lodi
 Tripoli – località (non frazione) di Marsciano in provincia di Perugia
Tripoli – località (non frazione) di Porto Tolle in provincia di Rovigo
Libano
 Tripoli – capoluogo del governatorato del Nord Libano
Libia
 Tripoli – capitale del Paese
Turchia
 Tripoli – esonimo storico di Tirebolu, nella provincia di Giresun
Stati Uniti d'America
 Tripoli – città dello Iowa 
 Tripoli – villaggio nello stato di New York

Navigazione 
 Tripoli (1840-1877) – pirocorvetta a ruote della Regia Marina, già della Marina del Regno di Sardegna
 Tripoli (1912-1918) – piroscafo postale della marina mercantile italiana affondato dall'U-Boot tedesco UB 49 nella notte tra il 17 e il 18 marzo 1918 a nord della Sardegna (ca. 300 vittime).

Persone
 Al Tripoli – pugile statunitense

Storia 
 Contea di Tripoli – Stato crociato creato nella zona del Levante dopo la Prima crociata
 Eyalet di Tripoli – eyalet dell'Impero ottomano
 Provincia di Tripoli – provincia libica esistita dal 1937 al 1947, durante il colonialismo italiano in Africa

Altro 
 Tripoli – roccia silicea (una tipologia delle diatomiti) formatasi per sedimentazione marina dei gusci delle diatomee. 
 Tripoli – composto lucidante usato in gioielleria
 I conquistatori della Sirte (Tripoli) – film del 1950 diretto da Will Price